Фо́ршо, Форшоу ( ) — английская фамилия.

Известные носители:
 Форшоу, Адам (род. 1991) — английский футболист.
 Форшоу, Джозеф (1880—1964) — американский легкоатлет.
 Форшоу, Уильям (1890—1943) — английский офицер, кавалер креста Виктории.
 Форшоу, Шейла (род. 1958) — канадская хоккеистка на траве.

Сноски